Burghauser ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Burghauser (1896–1982), österreichischer Fagottist
 Jarmil Burghauser (1921–1997), tschechischer Komponist

Siehe auch:
 Burkhauser
 Burghausen (Begriffsklärung)